Catch a Rising Star es una cadena de clubes de comedia de Estados Unidos, fundada en la ciudad de Nueva York en diciembre de 1972 y propiedad de Rick Newman. Desde entonces se ha extendido a otras áreas, como Las Vegas y Nueva Jersey. Actualmente propiedad de la abogada Suzy Yengo. 

El club original en la ciudad de Nueva York se destacó por su papel en el inicio de las carreras de muchos cantantes y comediantes famosos, muchos de los cuales disfrutaron de un éxito posterior en televisión, teatro y cine. Entre estos están: Pat Benatar, Billy Crystal, Robin Williams, Bill Maher, Joy Behar, Jerry Seinfeld, Andy Kaufman,  Richard Belzer, Adam Sandler, Elayne Boosler, Eddie Murphy, Larry David, Ray Romano, Richard Lewis, Chris Rock y Louis C.K. 

El club original ya no existe.  Su antigua ubicación, en 1st Avenue entre East 78th Street y East 77th Street, ahora está ocupada por Prince Properties, una inmobilaria. A fines de la década de 1990, el club estaba ubicado en West 28th Street entre 7th y 8th Avenues. La cadena está negociando actualmente para construir un nuevo club en el área de Nueva York. 

El club tiene sedes en Princeton (Nueva Jersey), Reno (Nevada), Twin River Casino (Rhode Island) y en Broadway (Nueva York).

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Club de comedia